Андре Эренберг (родился 2 января 1972 года в городе Брауншвейг) — немецкий спортсмен слалом каноист. Принимал участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ с начала 1990-х до середины 2000-х годов.

Спортивные достижения 
Андре Эренберг на летних Олимпийских играх завоевал бронзовые медали в дисциплине С-2 в Атланте в 1996 году.

Эренберг также завоевывал медали на чемпионатах мира по гребному слалому, организованных Международной федерацией каноэ, включая три серебряные медали (дисциплина С-2: 1997, С-2 команда: 2002, 2003) и две бронзовые медали (С-2 команда: 1995, 1997).

Завоевал также две медали на чемпионате Европы (1 золото и 1 бронза).

Его напарником на соревнованиях в каноэ двойке С-2 на протяжении всей карьеры был Михаэль Сенфт.

Литература 
Nationales Olympisches Komitee für Deutschland: Sydney 2000. Die deutsche Olympiamannschaft. Frankfurt am Main 2000

Примечания

Ссылки 
 DatabaseOlympics.com profile
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936—2007.
 Sports-reference.com profile
Родившиеся в 1972 году
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы на байдарках и каноэ Германии